Псоглавые (фильм, 1931) — фильм Мартина Фрича
 Псоглавые (фильм, 1954) — фильм Сватоплука Иннеманна